Velika nagrada Nemčije 2019 je enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 28. julija 2019 na dirkališču Hockenheimring. Zmagal je Max Verstappen, Red Bull Racing-Honda, drugo mesto je osvojil Sebastian Vettel, Ferrari, tretji pa je bil Daniil Kvjat, Toro Rosso-Honda.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
!1
|align="center"|44
|data-sort-value="HAM"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:12,852
|1:12,149
|1:11,767
| align="center"|1
|-
!2
|align="center"|33
|data-sort-value="VER"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|1:12,593
|1:12,427
|1:12,113
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|77
|data-sort-value="BOT"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:13,075
|1:12,424
|1:12,129
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|10
|data-sort-value="GAS"| Pierre Gasly
|Red Bull Racing-Honda
|1:12,991
|1:12,385
|1:12,522
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|7
|data-sort-value="RAI"| Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:13,066
|1:12,519
|1:12,538
|align="center"|5
|-
!6
|align="center"|8
|data-sort-value="GRO"| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:13,146
|1:12,769
|1:12,851
|align="center"|6
|-
!7
|align="center"|55
|data-sort-value="SAI"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|1:13,221
|1:12,632
|1:12,897
|align="center"|7
|-
!8
|align="center"|11
|data-sort-value="PER"| Sergio Pérez
||
|1:13,194
|1:12,776
|1:13,065
|align="center"|8
|-
!9
|align="center"|27
|data-sort-value="HUL"| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:13,186
|1:12,766
|1:13,126
|align="center"|9
|-
!10
|align="center"|16
|data-sort-value="LEC"| Charles Leclerc
|Ferrari
|1:12,229
|1:12,344
|data-sort-value="2"|brez časa
|align="center"|10
|-
!11
|align="center"|99
|data-sort-value="GIO"|
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:13,170
|1:12,786
| style="background: silver" align="center" data-sort-value="21"|
|align="center"|11
|-
!12
|align="center"|20
|data-sort-value="MAG"| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:13,103
|1:12,789
|style="background: silver" align="center"data-sort-value="22"|
|align="center"|12
|-
!13
|align="center"|3
|data-sort-value="RIC"| Daniel Ricciardo
|Renault
|1:13,131
|1:12,799
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="23"|
|align="center"|13
|-
!14
|align="center"|26
|data-sort-value="KVY"| Daniil Kvjat
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:13,278
|1:13,135
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="24"|
|align="center"|14
|-
!15
|align="center"|18
|data-sort-value="STR"| Lance Stroll
||
|1:13,256
|1:13,450
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="25"|
|align="center"|15
|-
!16
|align="center"|4
|data-sort-value="NOR"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|1:13,333
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="26"|
|style="background: silver" align="center"data-sort-value="26"|
|align="center"|19
|-
!17
|align="center"|23
|data-sort-value="ALB"| Alexander Albon
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:13,461
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="27"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="27"|
|align="center"|16
|-
!18
|align="center"|63
|data-sort-value="RUS"| George Russell
|Williams-Mercedes
|1:14,721
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="28"|
|style="background: silver" align="center"data-sort-value="28"|
|align="center"|17
|-
!19
|align="center"|88
|data-sort-value="KUB"| Robert Kubica
|Williams-Mercedes
|1:14,839
|style="background: silver" align="center"data-sort-value="29"|
|style="background: silver" align="center"data-sort-value="29"|
|align="center"|18
|-
!data-sort-value="20"|DNQ
|align="center"|5
|data-sort-value="VET"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|brez časa
|style="background: silver" align="center"data-sort-value="30"|
|style="background: silver" align="center"data-sort-value="30"|
|align="center"|20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
| align="center" |33
|data-sort-value="VER"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|64
|1:44:31,275
| align="center" |2
| align="center" |26
|-
!2
| align="center" |5
|data-sort-value="VET"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|64
| +7,333
| align="center" |20
| align="center" |18
|-
!3
| align="center" |26
|data-sort-value="KVY"| Daniil Kvjat
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|64
| +8,305
| align="center" |14
| align="center" |15
|-
!4
| align="center" |18
|data-sort-value="STR"| Lance Stroll
|
|64
| +8,966
| align="center" |15
| align="center" |12
|-
!5
|align="center"|55
|data-sort-value="SAI"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|64
| +9,583
| align="center" |7
| align="center" |10
|-
!6
|align="center"|23
|data-sort-value="ALB"| Alexander Albon
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|64
| +10,052
| align="center" |16
| align="center" |8
|-
!7
| align="center" |8
| data-sort-value="GRO" | Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|64
|  +16,838
| align="center" |6
| align="center" |6
|-
!8
| align="center" |20
| data-sort-value="MAG" | Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|64
|  +18,765
| align="center" |12
| align="center" |4
|-
!9
| align="center" |44
| data-sort-value="HAM" | Lewis Hamilton
|Mercedes
|64
|  +19,667
| align="center" |1
| align="center" |2
|-
!10
| align="center" |88
| data-sort-value="KUB" | Robert Kubica
|Williams-Mercedes
|64
|  +24,987
| align="center" |18
| align="center" |1
|-
!11
| align="center" |63
| data-sort-value="RUS" | George Russell
|Williams-Mercedes
|64
|  +26,404
| align="center" |17
|
|-
!12
| align="center" | 7
| data-sort-value="RAI" | Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|64
|  +42,214
| align="center" | 5
|
|-
!13
| align="center" | 99
| data-sort-value="GIO" |
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|64
|  +43,849
| align="center" | 11
|
|-
!14
| align="center" |10
| data-sort-value="GAS" | Pierre Gasly
|Red Bull Racing-Honda
|61
|Trčenje
| align="center" |4
|
|-
!Ods
| align="center" |77
|data-sort-value="BOT"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|56
|Trčenje
| align="center" |3
|
|-
!Ods
| align="center" |27
|data-sort-value="HUL"| Nico Hülkenberg
|Renault
|39
|Trčenje
| align="center" |9
|
|-
!Ods
| align="center" |16
|data-sort-value="LEC"| Charles Leclerc
|Ferrari
|27
|Trčenje
| align="center" |10
|
|-
!Ods
| align="center" |4
|data-sort-value="NOR"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|25
|Motor
| align="center" | 19
|
|-
!Ods
| align="center" |3
|data-sort-value="RIC"| Daniel Ricciardo
|Renault
|13
|Izpuh
| align="center" | 13
|
|-
!Ods
| align="center" |11
|data-sort-value="PER"| Sergio Pérez
||
|1
|Trčenje
| align="center" | 8
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2019
2019